França: Saint-Gingolph (Alta Savoia)
 Suïssa: Saint-Gingolph (Valais)